Karnobatska Planina kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Vrbisjka Planina, bergskedja, Burgas, 
 Karnobatska planina, bergskedja, Burgas, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar